HMS „Abelard” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Abelard” – pomocniczy trałowiec z okresu I wojny światowej
 HMS „Abelard” (P451) – niezbudowany okręt podwodny typu Amphion z okresu II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy brytyjskich okrętów